Elefanten-Boy kann sich beziehen auf:
 Elefanten-Boy (Film), einen britischen Film aus dem Jahr 1937
 Elefanten-Boy (Fernsehserie), eine britisch-australisch-deutsche Fernsehserie von 1973